Поля́рный — находящийся вблизи полюсов Земли.

Топонимы 
 Полярный — город в Мурманской области.
 Полярный — упразднённый поселок, расположенный в административных границах города окружного значения Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Полярный — село в Мирнинском районе Якутии.
 Полярный — крупный аэропорт в 9 км от п. Удачный на северо-западе Якутии.
 Полярный — упразднённый посёлок городского типа в Чукотском автономном округе.
 Полярный — военно-морская база Северного флота России.
 Полярный — бывший фирменный российский поезд.

Фамилии 
 Полярный, Александр Иванович (1902—1991) — советский конструктор ракетных двигателей.

Другое 
 «Полярный» — фильм 2019 года.
 «Полярный» — комедийный телесериал 2019 года.

См. также 
 Приполярный

Примечания